Miejscowości w USA:
 Kirklin – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Kirklin (ang. Kirklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton